Brookdale est un toponyme pouvant désigner:

Topoynme

Brookdale, communauté rurale de la Nouvelle-Galles du Sud
Brookdale, banlieue de Perth en Australie-Occidentale

Brookdale, ville non incorporée du Manitoba

Brookdale, localité du comté de Santa Cruz en Californie
Brookdale, localité de Bloomfield, comté d'Essex, New Jersey
Brookdale, localité du comté d'Orangeburg en Caroline du Sud
Brookdale Park, parc des cantons de Montclair et Bloomfield dans le New Jersey

Voir aussi

Homonymie de toponyme